a történelmi revizionizmus a történelemről alkotott korábbi elképzelések kritikus felülvizsgálata újabb tények ismeretében, vagy a korábbi tények újfajta értelmezése.
 a negacionizmus a történelmi revizionizmus áltudományos változata, amely nem a tényekből indul ki, hanem egy prekoncepcióhoz igazítja őket.
 a területi revizionizmus valamilyen elvesztett terület visszaszerzésére irányuló törekvés. Magyarországon általában a trianoni békeszerződés felülvizsgálatát célzó mozgalmat értik alatta.
 a munkásmozgalmi revizionizmus ideológiai-politikai irányzat a munkásmozgalomban. A marxizmus „elavult” tételeinek tudományos felülvizsgálatát, „revízióját” hangoztatva valójában elveti a marxizmus tudományos világnézetének lényegét, megfosztja forradalmi tartalmától, s azt az opportunista politika igényeihez igazítja.